Stan zagrożenia – powieść Jamesa White’a z 1987 z cyklu Szpital kosmiczny
 Stan zagrożenia – powieść Jacka Sawaszkiewicza z 1987
 Stan zagrożenia – powieść Toma Clancy’ego z 1989
 Stan zagrożenia – amerykański film, ekranizacja powieści Toma Clancy’ego
 Stan zagrożenia – polski film dokumentalny